Hartmanice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hartmanice (Hartmanitz), Stadt im Okres Klatovy
Hartmanice u Poličky (Hartmannitz), Gemeinde im Okres Svitavy
Hartmanice u Žimutic (Hartmanitz), Gemeinde im Okres České Budějovice
bis 1949 der Name der Gemeinde Niva, Okres Prostějov